

Cinema
Home Again – cortometraggio del 1912 diretto da William Robert Daly
Home Again – film del 2012 diretto da Sudz Sutherland
40 sono i nuovi 20 (Home Again) – film del 2017 diretto da Hallie Meyers-Shyer

Musica
Home Again – album di Doc Watson del 1966
Home Again – album di Judy Collins del 1984
Home Again – album dei New Edition del 1996
Home Again – album di Jimmy Somerville del 2004
Home Again – album di Edwyn Collins del 2007
Home Again – album di Michael Kiwanuka del 2012
Home Again – singolo di Elton John del 2013